Le nom Drumont peut désigner :

Patronyme 
 Édouard Drumont (1844-1917), journaliste, écrivain, polémiste et homme politique français ;
 Camille Drumont, née Rouyer (1855-1943), journaliste française, seconde épouse d’Édouard Drumont.

Toponyme 
 Drumont, sommet du massif des Vosges en France

Autre 
 Drumont, histoire d'un antisémite français, téléfilm français de 2013 réalisé par Emmanuel Bourdieu